

Communes et lieux 

 Sils : commune espagnole de Catalogne.
 Sils im Domleschg, commune suisse du canton des Grisons.
 Sils im Engadin/Segl, commune suisse du canton des Grisons.
 Sils-Maria, village de la commune précédente.

Homonymie de toponyme